Raná kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Raná (okres Chrudim)
 Raná (okres Louny)